XBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Killineq (Canada)